Бунара може бити:

 Бунара (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Бунара (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ